

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Augustin Caminade de Chatenet (1784-1861), homme politique français ;
 Aymar du Chatenet (né en 1964), journaliste et éditeur français ;
Clarisse Chatenet, épouse Latapie (1838-1903), artiste peintre française ;
 David Chatenet, dirigeant d’une entreprise française du secteur automobile ;
 Henri Chatenet (1879-1949), homme politique français ;
 Jean Chatenet (né en 1932), auteur et producteur de radio et de télévision français ;
 Louis-Georges Chatenet, dirigeant d’une entreprise française du secteur automobile ;
 Monique Chatenet, historienne de l'art française, conservateur en chef du patrimoine ;
 Pierre Chatenet (1917-1997), homme politique français.

Toponyme 

 Chatenet, commune française du département de la Charente-Maritime ;
 Le Châtenet-en-Dognon, commune française du département de la Haute-Vienne ;
 Azat-Châtenet, commune française du département de la Creuse ;

Monuments 
 Château de Chatenet, sur la commune de Rétaud en Charente-Maritime
 Manoir du Chatenet sur la commune de Brantôme dans le département de la Dordogne

Autres 
 Commission Chatenet entre 1962 et 1967, commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), 
 Automobiles Chatenet entreprise française du secteur automobile

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de monument